Карл (Карл-Август-Фридрих) Маврикиевич Войде (1833—1905) — российский генерал от инфантерии, военный писатель.

Биография 

Карл Войде родился 9 июля 1833 года, образование получил в Варшавском благородном пансионе. 7 августа 1851 года поступил унтер-офицером в 1-й сапёрный батальон и 9 марта 1853 года был произведён в прапорщики во 2-й сапёрный резервный батальон.

В 1858 году окончил курс Николаевской академии Генерального штаба по 1-му разряду; 1 января 1860 года с чином капитана зачислен в Генеральный штаб и назначен помощником старшего адъютанта главного штаба 1-й армии, с 10 марта 1862 года был штаб-офицером для особых поручений при том же штабе. В 1863 году участвовал в подавлении польского мятежа и за отличие в бою при Болимовском лесу произведён в подполковники (со старшинством от 27 января 1863 года). С 25 декабря того же года был начальником штаба 2-й гренадерской дивизии.

27 марта 1866 года Войде получил чин полковника; 10 декабря 1867 года назначен командиром 8-го гренадерского Московского полка, 15 сентября 1873 года получил должность помощника начальника штаба Варшавского военного округа, 29 июня 1874 года произведён в генерал-майоры (со старшинством от 1 января 1878 года).

7 мая 1878 года назначен начальником штаба Оренбургского военного округа, 27 января 1881 года был направлен в распоряжение командующего войсками Варшавского военного округа; в 1882 году состоял в комиссии генерала Роопа по укреплению Варшавы, в 1883 г. был назначен членом комиссии по устройству и образованию войск и 30 августа 1889 года за отличие был произведён в генерал-лейтенанты.

14 августа 1890 года назначен начальником 2-й, а 31 октября того же года 10-й пехотной дивизии. С 3 июня 1898 года состоял членом Военно-учёного комитета Главного штаба и председателем комиссии по описанию русско-турецкой войны 1877—1878 гг.. 9 марта 1903 года произведён в генералы от инфантерии и назначен в распоряжение военного министра.

Карл Маврикиевич Войде умер в 1905 году. Похоронен на кальвинистском кладбище в Варшаве.

К. М. Войде активно трудился на ниве военной литературы и имеет массу публикаций в периодической печати, также известны его крупные работы, вышедшие отдельными изданиями.

Герб 
К.М. Войде использовал герб Доброрад, пожалованный Николаем I его отцу, доктору медицины и хирургии Маврикию Фридриховичу Войде.

Избранная библиография 

 Действительное значение самостоятельности в командной системе на войне (По поводу некоторых отзывов в нашей военной печати). 2-е изд. СПб., 1898
 Мирные манёвры и их значение. СПб., 1894
 Победы и поражения в войне 1870 года и действительные их причины. Опыт кртитческого описания франко-германской войны до Седанской битвы включительно. Т. 1—2. Варшава, 1889—1890
 Самостоятельность частных начальников на войне. СПб., 1892

Награды 
Среди прочих наград Войде имел ордена:

 Орден Святой Анны 3-й степени (1862 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1865 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1867, императорская корона к этому ордену пожалована в 1873 году)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1871 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1878 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1881 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1883 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1886 год)
 Орден Белого орла (1892 год)

Иностранные:
 Мекленбург-Шверинский Орден Вендской Короны 1-й степени со звездой (1873)
 Австрийский Орден Железной короны 2-й степени (1874)

Примечания

Источники 
 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 мая 1903 года. СПб., 1903

Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Похороненные на кальвинистском кладбище Варшавы
Персоны без указанного места рождения
Писатели Российской империи
Выпускники Николаевской военной академии
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Военные писатели